Wormser Vertrag steht für
 Wormser Konkordat (1122), mit dem der Investiturstreit beendet wurde
 Wormser Vertrag (1495), Vereinbarung zur Erhebung von Württemberg zum Herzogtum, auf dem Reichstag zu Worms (1495)
 Wormser Vertrag (1521), am Reichstag ebenda, zur Nachfolge in Österreich unter Karl V.
 Wormser Vertrag (1743, Schlesischer Krieg), zwischen Österreich, Sardinien und England zum Bündnis gegen Friedrich II.
 Wormser Vertrag (1743, Eschental), der die Übergabe des Eschentals (Val d’Ossola) von der Lombardei an Piemont regelte